«Chessy» puede hacer referencia a:

en Francia 
 Chessy-les-Prés, población y comuna en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Aube.
 Chessy, población y comuna en la región de Ródano-Alpes, departamento de Ródano.
 Chessy, población y comuna en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne.